Andrzej Pigoń (1922–2005) – cytolog
 Krzysztof Pigoń (1925–2001) – fizykochemik
 Stanisław Pigoń (1885–1968) – historyk literatury
 Zenon Pigoń (ur. 1940) – polityk